Пётр Миха́йлов: Михайлов, Пётр — псевдоним Петра I во время Великого посольства, ранее во время Кожуховского похода — .
 Михайлов, Пётр Васильевич (1832—1906) — томский градоначальник, купец I гильдии.
 Михайлов, Пётр Васильевич (род. 1949) — советский легкоатлет, метатель диска.
 Михайлов, Пётр Константинович (1866—1936) — русский военный, атаман Донецкого округа в 1917 году.
 Михайлов, Пётр Павлович (1904—1981) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал.